Bogdan Mitrea – calciatore rumeno
 Marius Mitrea – arbitro di rugby a 15 italiano